Chowchilla ist die Bezeichnung für
 Chowchilla (Kalifornien), eine Ortschaft im Madera County, im US-Bundesstaat Kalifornien
 Chowchilla River, ein Fluss im Merced County, im US-Bundesstaat Kalifornien